Josh Engel (né le  à Rice Lake, dans l'État du Wisconsin aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || Gamblers de Green Bay || USHL ||60 ||4 ||12 ||16 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Badgers du Wisconsin || NCAA ||18 ||0 ||2 ||2 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Badgers du Wisconsin || NCAA ||17 ||0 ||3 ||3 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Badgers du Wisconsin || NCAA ||30 ||0 ||4 ||4 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Badgers du Wisconsin || NCAA ||35 ||3 ||5 ||8 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || River Rats d'Albany || LAH ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2008-2009 || Gladiators de Gwinnett || ECHL ||36 ||2 ||12 ||14 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || Bruins de Providence || LAH ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Marlies de Toronto || LAH ||28 ||1 ||4 ||5 ||20 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2009-2010 || Marlies de Toronto || LAH ||70 ||4 ||13 ||17 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Royals de Reading || ECHL ||2 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || Marlies de Toronto || LAH ||70 ||11 ||8 ||19 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Marlies de Toronto || LAH || 66|| 3|| 7|| 10|| 18|| 6|| 0|| 0||0 || 0

Notes et références

Liens externes    
 

Naissance en juillet 1984
Naissance dans le comté de Barron
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Gamblers de Green Bay
Joueur de hockey sur glace des Badgers du Wisconsin
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Royals de Reading
Défenseur de hockey sur glace